Hagenbusch ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Hagenbusch (1913–2005), deutsche Kindergärtnerin, Sozialpädagogin und Referatsleiterin für Frühpädagogik im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und Kultus
 Johann Hagenbusch (1688–1737), deutscher Bibliothekar

Siehe auch:
 Kloster Hagenbusch